Propagace může být :

Obecně
 rozšiřování, rozmnožování, množení, šíření 

Ve společenské praxi
 veřejné uvádění něčeho nebo někoho ve známost, synonymum pro slovo propagování

V marketingu
 marketingová propagace (též komunikace) – komunikace firmy vůči zákazníkovi (i potenciálnímu) za účelem představit mu výhody nabízeného produktu a přimět jej ke koupi

Odborné významy
propagace (medicína) – v lékařství šíření nemoci, rozšiřování chorobného ložiska
 propagace (biologie) – záměrné rozmnožování mikroorganismů, např. při procesech kvašení
 vegetativní rozmnožování (synonymum propagace) – šíření rostlin částí jejich těla, např. pomocí oddenků
 propagace (chemie) – hlavní stadium chemických řetězových reakcí